

Architettura 
 Longacre Theatre – teatro di New York, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 James Barton Longacre – incisore e medaglista statunitense
 Robert E. Longacre – linguista e missionario statunitense

Urbanistica 
 Long Acre – strada di Londra, nel Regno Unito
 Longacre Square – nome originario di Times Square, incrocio di New York, negli Stati Uniti d'America